Argoli ist der Familienname folgender Personen:

Alessandro Argoli (1594–1654), italienischer Bischof
Andrea Argoli (1570–1657), italienischer Jurist, Mathematiker, Astronom und Astrologe
Giovanni Argoli (1570–1657), italienischer Jurist und Dichter